Höhnel ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz von Höhnel (1852–1920), österreichischer Naturwissenschaftler
 Karl Höhnel (1900–1984), deutscher Archivar
 Ludwig von Höhnel (1857–1942), österreichischer Marineoffizier, Afrikaforscher und Geograph
 Valeska Höhnel (1871–1947), deutschsprachige Schriftstellerin
 Wilhelm Gotthelf Höhnel (1871–1941), österreichischer Tiermaler

Siehe auch:
 Ludwig-von-Höhnel-Gasse im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten